Socialisme, een politieke ideologie
Socialisten (politieke beweging), een Nederlandse politieke beweging ontstaan uit de SP